Cet article décrit certains personnages de Touhou Project.

Remilia Scarlet

Remilia Scarlet (レミリア・スカーレット, Remiria sukāretto) est l'un des personnages de Touhou Project.

Caractéristiques du personnages
Remilia Scarlet (レミリア・スカーレット, Remiria sukāretto) est la propriétaire et chef du Manoir du Démon Écarlate, la maîtresse de Sakuya et Meiling et la grande sœur de Flandre. Même si son apparence, et souvent son comportement, sont enfantins et semblent sans danger, elle possède de terrifiants pouvoirs magiques et une réputation à tenir, étant connue en Gensokyo comme le dangereux Scarlet Devil (Démon Écarlate). Comme tous les vampires, elle est photosensible et s'affaiblit si elle est exposée à la lumière du soleil. Elle reste alors habituellement à l'intérieur de son manoir pendant la journée (qui n'a que peu de fenêtres afin d'empêcher la lumière d'entrer) et ressort la nuit. Même si elle est naturellement connue pour boire du sang humain, son faible appétit fait que ses victimes ne meurent presque jamais de leurs blessures.
Histoire
Dans Embodiment of Scarlet Devil, Remilia décide de répandre une brume sur Gensokyo afin de masquer les rayons du soleil et de lui permettre de se déplacer librement pendant la journée. Une fois son projet découvert et arrêté, elle fut contrainte d'utiliser une ombrelle pour se couvrir lorsqu'elle souhaitait sortir en pleine journée (comme mentionné dans Immaterial and Missing Power).

Dans Imperishable Night, elle sortit punir ceux qui avaient dérobé la pleine lune car les combats allaient être nocturnes. Dans Scarlet Weather Rhapsody, elle établit sa propre investigation en ordonnant à Sakuya d'amener tous les suspects au manoir afin de trouver le coupable, découvrant plus tard que le coupable se trouvait en haut des montagnes, où elle est très exposée à la lumière.
Nom et concept
Ses nom, apparence, foyer et tenue vestimentaire indiquent tous qu'elle est d'origine Européenne et émigrée au Japon il y a plusieurs années. Elle prétend être une descendante du vampire le plus célèbre du monde, le comte Vlad Tepes Dracula, mais cela n'est qu'un flagrant mensonge.
Apparence
 Yeux rouges, cheveux violets clair courts, paire d'ailes de chauve-souris dans le dos. Porte une robe et un chapeau rose, avec des garnitures rouge vif. Particulièrement petite.

En tant que grande sœur, elle est souvent appelée 「お嬢様」 (ojou-sama) par les fans, et c'est ce surnom qui est principalement utilisé pour se référer à elle. Chaque fois que Flandre se réfère à sa sœur elle l'appelle 「お姉様」 (onee-sama). Un autre surnom que l'on trouve est 「れみりゃ」 ou Remirya.

Il y a une blague récurrente lorsque Sakuya l'appelle 「おぜうさま」 (ozeu-sama), ce qui lui fait un surnom très courant.

Quelques œuvres de fans ont placé l'hypothèse que Remilia utilise son pouvoir de manipulation du destin inconsciemment. Sinon, ce serait un pouvoir bien trop grand. Par exemple, si elle avait été capable de contrôler le destin d'une personne consciemment, elle aurait pu altérer le destin de Reimu afin de gagner contre elle. Cependant, ZUN a suggéré le contraire dans l'article de Perfect Memento in Strict Sense de Sakuya, dans lequel Akyu a supposé que Remilia a manipulé le destin de Sakuya afin qu'elle devienne plus amicale avec les autres humains. Si cela s'avère, cela signifierait que Remilia peut en effet manipuler le destin intentionnellement, ou du moins consciemment.

Dans les œuvres de fans, chaque fois que Remilia devient embarrassée ou humiliée, cela est souvent considéré comme un Charisma Break par les fans, ceci est à cause de sa personnalité qui est très charismatique.

Un mème que l'on voit souvent à propos de Remilia est 「れみりあ！うー☆」 (Remilia! Uu-☆) car les personnes pensent que c'est mignon.

Youmu Konpaku 

Youmu Konpaku est l'une des entités les plus étranges de Gensokyo, moitié-humaine et moitié-spectre en même temps. Ses deux moitiés ne sont pas mélangées, comme on pourrait s'y attendre de la part d'une sang-mêlée, mais existent en deux corps séparés. Youmu a une personnalité dynamique et sérieuse, qui complète bien son expérience de l'épée. Une fois qu'elle s'est assignée une tâche, elle restera concentrée dessus, quoi qu'il lui en coûte. Cependant, ce sérieux n'est pas du tout partagé par sa maîtresse, Yuyuko Saigyouji, qui est au contraire joueuse et capricieuse. En dépit de cela, elle sert Yuyuko du mieux qu'elle peut, entretenant les jardins de l'Hakugyokurou et suivant scrupuleusement les ordres de sa maîtresse.

Youmu porte habituellement deux épées à la fois, après avoir étudié l'épée sous la houlette de son prédécesseur, Youki. La plus longue épée, appelée Roukanken (楼観剣 - Épée de la Tour de Garde), est réputée pour être capable de tuer dix fantômes en un coup. La plus courte, Hakurouken (白楼剣 - Épée de la Tour Blanche), est capable de couper à travers la confusion d'une personne. Cependant, on ignore tout de son style de combat, ou de ses parents. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, est que Youki, l'ancien serviteur de Hakugyokurou, a commencé à entraîner Youmu très jeune (peut-être même alors qu'elle était encore enfant) avant de disparaître subitement, sans avoir terminé son entraînement, ce qui a obligé Youmu à compléter son style elle-même. Jusqu'à ce jour, le devenir de Youki est encore inconnu.

Nom 
Les kanjis pour Konpaku (魂魄) signifient tout simplement âme, et ceux de Youmu (妖夢) quelque chose comme rêve envoûtant. Les kanjis qui composent Youmu (妖夢) font également partie des kanjis pour Perfect Cherry Blossom (東方妖々夢). Bien que Kon (魂) et Paku (魄) signifient l'âme, leurs éléments sont différents. Kon représente une âme mentale, qui est séparée du corps dès que l'homme meurt et monte au ciel, Paku est une âme physique, qui reste dans le corps quelques jours et remonte à la Terre. Dans ce cas, Kon est la moitié-spectre de Youmu, et Paku est la moitié humaine. Toute la famille est composée de Konpaku mi-spectre (yuurei) mi-humains, comme noté dans Perfect Memento.

Dans Phantasmagoria of Flower View, le nom Youmu est écrit en lettres romaines de style japonais, avec son premier nom de famille, au cours de la conversation précédant la bataille contre elle, même si tous les autres personnages ayant un nom japonais dans le jeu ont leur nom romanisé dans le style occidental, avec leur prénom en premier. C'est l'une des nombreuses erreurs typographiques dans le jeu (un autre étant l'orthographe incompatible du nom d'Aya).
Apparence
Sa moitié humaine a des yeux bleu foncé, des cheveux argentés coupés très courts, un katana avec un insigne de fleur sur la poignée, et une fleur attachée au bout, ainsi qu'un wakizashi (épée japonaise courte). Elle porte une courte jupe vert foncé, et blanche avec plusieurs signes de fantômes sur les bords, et près de la poitrine. Elle a également un ruban noir placé sur le côté de sa tête. Son autre moitié est un spectre sans forme matérielle, aussi grand que sa forme humaine. Les deux moitiés sont toujours vues ensembles. Durant son attaque Last Word, ses yeux deviennent rouges.
Histoire
Pendant les évènements de Perfect Cherry Blossom, Youmu a reçu et exécuté l'ordre de Yuyuko de rassembler autant d'essence de printemps que possible, et cela dans le but de permettre aux fleurs du Royaume des Morts de fleurir enfin, ce qui inclut le légendaire Saigyou Ayakashi. Les efforts de Youmu ont indirectement causé la continuation de l'hiver à Gensokyo, ce qui a poussé les héroïnes à venir voir la source du problème. En dépit des efforts répétés de Youmu pour arrêter l'héroïne, Yuyuko fut vaincue.

Dans Imperishable Night, elle voyagea dans le monde des vivants dans l'intention de réparer la lune, bien que Yuyuko fût plus intéressée de faire du tourisme culinaire avec un repas de dragon comme attraction finale.

Dans Phantasmagoria of Flower View, elle s'occupa de ses propres affaires, mais affronta des personnes variées ayant fait irruption dans Hakugyokurou et la suspectant d'être à l'origine de l'incident des fleurs. Lors de son voyage à travers Gensokyo pour voir le spectacle elle-même, elle remarque immédiatement ce qu'il se passe mais n'en a rien à faire. Pendant les évènements de Scarlet Weather Rhapsody, elle se mit en route pour enquêter, afin de savoir comment et pourquoi quelqu'un tue des fantômes. D'après une indication de Yukari, elle trouva et vainquit le coupable.
Relations
 Yuyuko Saigyouji
Maîtresse de Youmu, probablement depuis qu'elle est née. Youmu est totalement fidèle à Yuyuko, mais a du mal parfois à la comprendre.
 Yukari Yakumo
L'amie de la maîtresse de Youmu. Youmu la respecte énormément et elle aide Youmu avec des leçons et des conseils, mais Youmu ne la comprend pas non plus. Elle apprécie également le serviteur de Yukari, Ran Yakumo, avec tout le respect professionnel, même si Yuyuko dit que ce n'est pas la peine.
 Youki Konpaku
Le maître de Youmu. Youmu considère sa disparition juste comme une autre de ses leçons.
Les résidents de Eintei
Dans Imperishable Night, Youmu est l'un des rares personnages conscients qu'ils proviennent de la Lune, et sans doute qu'elle garde cette information secrète comme les autres.
Les autres personnages et général
Youmu s'est familiarisée avec de nombreux autres personnages principaux (que ce soit lors de leurs visites dans le Royaumes des Morts ou lors des propres investigations de Youmu), mais généralement elle n'est pas très proche d'eux personnellement. Être franche et sincère, Youmu a beaucoup tendance à compter sur elle-même.

 
Youmu est souvent appelée Myon par les fans, car elle demande de façon inexplicable à Yuyuko pourquoi est-elle présente à un tel Myon endroit dans le PCB extra back story. (Myon-na est un portemanteau de hyon-na (inattendu) et myou-Na (étrange).) Sa forme semi-spectre est parfois également appelée Myon, c'est parfois occasionnellement considéré comme une « option » (comme les accessoires du navire dans Gradius), mais cela est moins courant.

Il est généralement admis dans le fandom que Myon et Youmu sont tous deux capables de ressentir ce que l'autre ressent. Sa moitié spectre est souvent considérée, dans les œuvres de fan, comme de la nourriture (souvent consommée par Yuyuko). Cela a pris une plus grande ampleur dans son scénario de Hisoutensoku : si elle perd face à Sanae, cette dernière lui demande quel est le goût de la chose qui ressemble à une guimauve.

Les fanworks représentent parfois Youmu comme idolâtrant Sakuya, probablement parce que ce sont des personnages similaires : elles sont boss de stage 5 et utilisent des armes blanches, ont des cheveux argentés, des couleurs d'yeux ayant changé du rouge au bleu, et ont le temps comme pouvoir. Dans les comics, Youmu appelle Sakuya "Onee-sama, un titre habituellement utilisé pour désigner respectueusement une sœur plus âgée ou une femme plus âgée qu'on respecte ou admire.

Youmu se voit souvent parodiée en cross-over de Jean-Pierre Polnareff de JoJo's Bizarre Adventure (une épée qui évolue rapidement), tout comme Sakuya et Dio de la même série. .

Yuyuko Saigyouji 

Yuyuko Saigyouji (西行寺　幽々子 Saigyouji Yuyuko) est l'un des personnages du jeu Touhou Project.
Caractéristiques du personnage
Yuyuko Saigyouji est la princesse fantôme du royaume des morts (Hakugyokurou). Il y a longtemps, après son décès par suicide, son corps a été utilisé pour placer un sceau sur un dangereux cerisier yôkai, le Saigyou Ayakashi, afin de l'empêcher de tuer d'innocents humains.

Elle a le pouvoir d'amener les âmes mortelles vers la Mort, et les âmes de ceux qui périssent. Ils se retrouvent donc en Hakugyokurou plutôt qu'au paradis ou en enfer. Bien que les humains ait peur de Yuyuko (ou plutôt peur du surnaturel), Yuyuko est en fait très joyeuse et amicale. Contrairement aux autres fantômes, elle possède une apparence d'humaine et un caractère enjoué. Yuyuko fait souvent des remarques bizarres et insensées et semble parfois ne pas se rendre compte de l'évident, ce qui amène à la caractériser de tête en l'air. Cependant, elle peut aussi parfois être extrêmement rusée et perceptive et possède de vastes connaissances. On ne sait pas si c'est le côté tête en l'air ou le côté futé qui est sa véritable personnalité. Elle possède une assistante du nom de Youmu Konpaku, qu'elle aime taquiner. Yuyuko est aussi connue pour son incroyable appétit et semble avoir une métaphore associée à la nourriture pour chaque situation. Elle est réellement morte et heureuse de l'être.
Histoire
Durant les événements de Perfect Cherry Blossom, elle a demandé à son assistante Youmu de trouver un moyen de faire fleurir l'arbre afin de ressusciter la dépouille enterrée à son pied, apparemment inconsciente qu'il s'agissait de son propre corps. Forcée d'abandonner son plan, car il n'aurait engendré que sa propre destruction et ramené la terreur du Saigyou Ayakashi, elle y renonça et continua l'existence à laquelle elle était destinée.
Nom
Les caractères japonais pour Saigyouji signifient littéralement « Temple de voyage de l'ouest ». Yuyuko veut dire quelque chose comme « Enfant retiré » ou « Enfant fantomatique ». Le mot yuyu (ou yuuyuu, Yū Yū en français), est l'onomatopée japonaise du bruit que font les fantômes.
Apparence
Yuyuko est représenté avec des yeux bordeaux, des cheveux ondulés roses, et est habituellement entourée de plusieurs fantômes immatériels. Elle porte un kimono bleu clair et blanc avec des garnitures bleu foncé et un chapeau bleu avec un emblème de fantôme rouge sur le devant.

Après Imperishable Night, Yuyuko est devenue célèbre en tant que fantôme « affamée » à cause de nombreuses lignes « gloutonnes » durant son scénario. Elle est souvent décrite dans les doujinshi comme ayant un immense appétit et/ou essayant de manger d'autres personnages, notamment Mystia ou la moitié-fantôme de Youmu. Le symbole sur le hitaikakushi de Yuyuko ressemble au logo de la Sega Dreamcast. Plusieurs œuvres de fans s'en sont moquées. Cependant, avec Ten Desires, cela a changé.

Elle est parfois décrite dans certaines œuvres de fans comme ayant eu des cheveux bruns ou noirs quand elle était en vie, à cause de son article Perfect Memento in Strict Sense qui mentionne qu'elle aurait une couleur de cheveux et de peau plus claire depuis son décès.

Aya Shameimaru 

Caractéristiques du personnage
Aya Shameimaru est la journaliste officielle de Gensokyo. Elle est connue pour écrire ses nouveaux articles avec une légère exagération, en particulier si cela concerne Gensokyo. Elle est très forte et l'est probablement plus qu'elle en a l'air, notamment lors de ses petites victoires accidentelles dans le but de faire la couverture avec une nouvelle histoire.
Histoire
Lors des évènements de Phantasmagoria of Flower View, elle veut à tout prix que son journal soit dans le top des ventes et projeta d'écrire un article qui, selon elle, promettrait d'être une nouvelle histoire très intéressante, ayant apparemment oublié que le même incident s'était produit il y a 60 ans auparavant. Même si elle était vivante lors de l'incident des fleurs d'il y a 60 ans, peut-être que sa mémoire s'est assombrie par les milliers de faits et rumeurs qu'elle entend - ou crée - tous les jours.

Pendant Mountain of Faith, quand Aya a été envoyée par les autres Tengu pour voir ce qu'il se passait dans la Montagne Yôkai, elle fut surprise de voir que l'intruse n'était autre que notre héroïne. Bien qu'Aya ne veuille pas lutter contre l'héroïne, elle privilégiera les ordres de son supérieur. Elle décida tout de même d'y aller doucement sur notre héroïne et la conduira au nouveau sanctuaire, estimant que l'héroïne pourrait débarrasser les Tengu d'une nuisance importante. Lors des évènements de Scarlet Weather Rhapsody, elle fait le tour de Gensokyo pour son travail, et après une rencontre avec Reimu et Marisa, elle décide d'infiltrer le manoir du démon écarlate pour faire un reportage sur le démon écarlate et écrire un article sur elle. Remilia mentionnera quelque chose au sujet de l'incident de la météo, et Aya retourna à la Montagne Yôkai. Elle y rencontra une Reimu furieuse qui se plaint d'un tremblement de terre qui a détruit son sanctuaire. En dépit de la situation, Aya est défaite comme une intruse.
Nom et Concept
Les caractères utilisés pour le nom Shameimaru veulent littéralement dire, tirer (une flèche) (ou briller sur/dans), commander, décréter, ordonner (ou frapper/cible dans le mot meichuu (命 中 )), et cercle (fin de nom commune, habituellement vu dans les noms d'épées ou d'armes similaires). Aya signifie texte, phrase, littérature, et ce sont aussi les premiers caractères de Bunkachou.

Le nom Shameimaru est dérivé de Sha-Mail (Shamēru → Shameimaru), qui, plus connu sous le nom MMS en France, est un message contenant une photo, ce qui est très approprié pour une reporter qui prend des photos.

Aya possède le Bunkachou (文花帖), un carnet de notes de tengu contenant d'innombrables photos et notes manuscrites. Bun (文 - pouvant être aussi prononcé aya) voulant dire phrase, texte, ka (花) signifiant fleur, floral (ou jolie, mignonne dans un sens figuré) et chou (帖) signifiant carnet de notes, ce qui donne Bunkachou, se traduit littéralement par un carnet de notes rempli de phrases fleuries. Son relevé d'observations pour les articles et les images du Journal Bunbunmaru ne sont autres que de magnifiques danmaku ou des filles mignonnes vivant dans Gensokyo.
Apparence
 ( 9) A les yeux rouges, les cheveux noirs mi-longs et un corbeau est perché sur son épaule. Porte une blouse blanche, une minijupe noire, et un Tokin. Tiens un bloc-note. Ne possède plus ses ailes.
 (Touhou 9, tenue alternative) Le même que ci-dessus, mais son tokin est vert et son éventail est bleu.
 (Touhou 10) A les yeux rouges, les cheveux noirs mi-longs. Porte une blouse blanche, et une minijupe noire avec des motifs en feuilles d'automne, et un Tokin avec plusieurs plumes blanches accrochées dessus. Tiens un éventail qui ressemble à une feuille.
 (Touhou 10.5) La même apparence que dans Touhou 9, mais porte des getta.
 (Touhou 10.5, tenue alternative) Ses cheveux et sa robe sont gris, sa blouse est gris foncé, son éventail est orange à la place d'être jaune, et son tokin est bleu au lieu d'être rouge.
 (Touhou 12.5) Le même que dans Touhou 10, mais avec des cheveux plus longs et plus ébouriffés, ses guêtres de Touhou 10.5, et un brassard orange avec 「取材中」 (Shuzaichuu: collecte de matériel) écrit dessus. Elle n'a pas son éventail et ses pompons blancs accrochés à des fils rouges sur son chapeau. Ses oreilles sont pointues. La lentille de son appareil photo est rouge.
 (Bohemian Archive in Japanese Red) A les yeux rouges, les cheveux noirs mi-longs. Habituellement accompagnée d'un corbeau. Porte une blouse blanche, une minijupe noire, et un Tokin. Elle est parfois montrée avec une paire d'ailes noires.

Étant donné que Aya inclut une variété de photos des personnages dans ses nouveaux articles, quelques fans la dessinent parfois en train de prendre des photos aussi embarrassantes que dangereuses pour son seul plaisir, la représentant souvent comme un personnage pervers.

Bien que Bohemian Archive in Japanese Red décrit Aya comme ayant des ailes noires, on ne peut pas les voir dans les sprites de Shoot the Bullet et de Phantasmagoria of Flower View, ce qui a causé une grande confusion dans les œuvres des fans, vu que beaucoup d'artistes prennent leurs libertés sur ce choix. Il y a beaucoup de théories sur les ailes d'Aya, mais la plus répandue est le fait qu'elle est capable de les masquer lorsqu'elle n'en a pas besoin.

Dans les deux scripts du mode histoire de Mountain of Faith, Aya dit Ayayayaya (あやややや) qui est devenu son slogan. Comme ZUN a été vu avec ceci, Aya a été comparée à ZUN car les vêtements qu'ils portent sont similaires. Il est à noter que Aya est connue comme La petite amie de ZUN.

Hatate Himekaidou 

Caractéristiques du personnage
Hatate Himekaidou (姫海棠　はたて, Himekaidou Hatate) est une journaliste tengu moderne, qui tient un journal appelé Kakashi Nenpo (花果子念報). Contrairement à Aya Shameimaru, elle ne sort jamais pour chercher des sujets d'articles. Au lieu de cela, elle utilise sa capacité appelée 'Photographie d'Esprits'. Après avoir lu le Journal Bunbunmaru, elle décide d'observer Aya, pour savoir comment elle s'inspire et écrit ses articles.
Histoire
Hatate est le second personnage jouable dans Double Spoiler. Pendant le Stage Spoiler, elle fait face à Aya, qui se confrontent sur une épreuve de shooting photo, tout en débattant sur les avantages de son style journalistique, et les inconvénients du style journalistique d'Aya. Dans Wild and Horned Hermit, elle et Aya semblent faire la couverture de l'expérimentation du réacteur nucléaire de Kanako, ce qui montre à Hatate comment essayer de recueillir des informations sur le terrain.
Nom
Son nom complet est Hatate Himekaidou (姫海棠　はたて. Les kanjis pour Himekaidou (姫海棠) signifient respectivement princesse, mer/plage et pommier sauvage. Les deux derniers kanjis rassemblés peuvent signifier aussi d'autres types différents de pommiers sauvages. Hime kaidou se réfère aussi à une petite route annexe que les femmes ou voyageurs prennent lorsqu'ils veulent éviter les voleurs.
Apparence
Hatate est un tengu avec de grands yeux marrons et de longs cheveux bruns coiffés en double couettes avec des rubans violets. Elle porte une chemise blanche avec des ornements violets sur le col, et une cravate finie et noire. Elle porte également un bracelet noir autour du bras droit, un Tokin violet, une jupe à carreaux noirs/violets, une poche brune sur ses longues chaussettes noires et des sandales Geta rouges avec des ficelles violettes et rouges. Elle tient un portable à carreaux jaunes/noirs, avec un cœur rouge dessus, et un pinceau pendant du portable, comme un porte-bonheur.

Les vêtements que porte Hatate sont en majorité de couleur mauve. Le mauve symbolise le Mysticisme ou la Royauté. Le Mysticisme peut être associé à ses pouvoirs spirituels. La Royauté se réfère à son nom Himekaidou, Hime signifiant princesse. Cela peut être aussi une référence au péché mortel, la fierté.
Relations
Les relations de Hatate avec Aya Shameimaru sont celles d'une journaliste rivale. Hatate ne croit pas aux méthodes d'Aya pour écrire ses articles, ce qui met les deux en désaccord. Hatate semble admirer le sens de la vue et de l'odorat de sa collègue Momiji Inubashiri, et est plutôt impressionnée par ses Spell Cards.
Facultés
Le pouvoir de Hatate lui permet de saisir des mots clés sur son appareil photo / téléphone cellulaire afin de trouver les images pour ses articles, cependant, comme ces images ont déjà été prises, Hatate écrit habituellement des articles sur des choses qui sont déjà généralement connues, rendant le Kakashi Nenpo plutôt impopulaire. De même que, avant les événements de Double Spoiler, elle n'a jamais vraiment pris la peine de se pencher dans le domaine de la collecte d'informations.

Certains fans plaisantent en disant que Hatate utilise Google pour obtenir toutes ses photos au lieu d'aller à l'extérieur comme Aya Shameimaru. Ses vêtements mauves et sa capacité à photographier les esprits semblent à tous points ressembler à Joseph Joestar de JoJo's Bizarre Adventure, plus précisément sa  incarnation où il possède le stand Hermit Purple, qui peut projeter des images de n'importe quelle cible dans le monde sur du papier en brisant un appareil photo dessus.

En raison de la couleur mauve des vêtements qu'elle porte, un artiste sur Pixiv a créé et rendu populaire une version émo de Hatate appelé "はたたん" (hata-tan) qui est habituellement vue avec des cheveux noirs, des cicatrices et des cernes sous les yeux. Un slogan célèbre a fait son apparition auprès des fans occidentaux, Hataters gonna Hatate, un jeu de mots sur Haters Gonna Hate.

Dans les travaux de fans, elle est représentée comme ayant une adoration pour les coquilles St-Jacques. Ceci est dû à une erreur dans la lecture de son nom lorsque Hatate a été dévoilé. Hotate signifie coquilles St-Jacques.

Cirno 

Apparence
Son apparence dans Embodiment of Scarlet Devil et Perfect Cherry Blossom montre que Cirno a les yeux et les cheveux bleu océan. Elle porte un ruban bleu, un chemisier rose pâle, une robe chasuble bleu et semble porter des chaussettes blanches. Elle possède aussi des ailes en forme de glaçon. Dans son portrait officiel de Phantasmagoria of Flower View et Touhou Hisōtensoku''', son ruban est vert au lieu d'être bleu et son sprite dans Phantasmagoria of Flower View a toujours le ruban bleu. Dans Fairy Wars, son nœud est bleu de nouveau. Son chemisier est devenu blanc et elle semble avoir de plus grands sourcils (car elle a été dessinée par Makoto Hirasaka).

Sa tenue alternative dans Phantasmagoria of Flower View est identique à sa tenue habituelle, sauf son nœud qui devient vert foncé, son chemisier apparaît mauve, et sa robe est violette.
 Histoire
Pendant les évènements de Embodiment of Scarlet Devil, elle attaque le joueur, qui passait par là, sans intention de combat. Elle est facilement abattue.

Dans Perfect Cherry Blossom, elle revient pour se venger de sa précédente défaite, mais seulement en tant que midboss du stage 1, et est tout aussi rapidement vaincue.

Dans Phantasmagoria of Flower View, Cirno erre sans but, apparemment non-concernée par l'incident des fleurs pour la simple raison que les fleurs ne sont à ses yeux qu'un moyen de s'amuser en les gelant. À travers ses dialogues, sa nature très enfantine est dévoilée, ne laissant aucun doute sur le fait qu'elle n'est pas très futée. Elle n'est pas là pour arranger les choses mais seulement pour s'amuser.

Dans Touhou Hisōtensoku, Cirno est intrigué par ce qu'elle croit être le grand , dans l'espoir de l'apprivoiser afin qu'elle n'ait plus peur de rien. Elle montre plus d'intelligence que dans le jeu précédent, car elle a perdu son habitude des combats du début et avoue qu'elle est incapable de vaincre Daidarabotchi s'il vit dans la chaudière de la source d'eau chaude, car justement, elle est trop chaude pour elle.

En raison de cette fameuse image dans le manuel, Cirno a été surnommée Nine-ball ou tout simplement ⑨. La date 09-09-09 (mercredi  09:09:09, plus précisément) a été nommée la Baka Day pour diverses raisons. Déjà, il semblerait que tout ait un rapport avec le chiffre 9. Par exemple : September 9 est le  de l'année et 2 + 5 + 2 = 9, vous avez besoin de 9 lettres pour écrire Wednesday ou September (uniquement valable pour les anglophones ou les Japonais qui préfèrent souvent utiliser l'anglais), et le fuseau horaire du Japon est +9. D'autre noms communs de ce jour sont The Strongest Day ou encore ⑨ Day.

À cause de ce mème, Cirno est maintenant un des personnages les plus populaires de Touhou Project. Beaucoup de fans la représentent, pour plaisanter ou sérieusement, comme une enfant incomprise ou une surdouée refoulée, ou comme une idiote maladroite qui bousille tout ce que tout le monde fait. Parce qu'elle aime congeler les grenouilles, de nombreux fans considèrent que Suwako Moriya a une rivalité avec Cirno, en raison de l'affinité de Suwako avec des grenouilles.

Dans les fan works, elle est souvent en compagnie de personnages enfantins et faibles comme Daiyousei, Rumia, Mystia, et Wriggle. Ce groupe est souvent connu sous le nom Team ⑨ dans le fandom, et il est généralement dirigé par Cirno elle-même. Sans Daiyousei, ce groupe est souvent appelé le bakartet, une combinaison de baka et quartet.

Dans certains fan works, elle est en compagnie de Letty Whiterock qui est considérée comme une amie proche ou son mentor, comme dans la série des Advent Cirno. Ceci est en partie dû au fait qu'elle apparaît comme un midboss au stage de Letty dans Perfect Cherry Blossom, et en partie parce qu'elles partagent les mêmes capacités, la manipulation de la température froide et de glace. Toutefois, Letty fait une remarque sur une certaine fée dans son article interview qui pourrait être interprété comme un peu péjorative envers Cirno ou ses capacités.

La devise de Cirno (dans les doujins), , vient de son dialogue de PoFV, où elle annonce cela dans son scénario, bien qu'elle soit le boss de premier stage de tous les autres personnages. Elle le dit aussi lors de la victoire contre elle-même dans Phantasmagoria of Flower View et dans Hisoutensoku.

Certains fans ont fait le lien entre elle et Mai à cause de leurs similarités du côté de leur apparence et parce qu'elles manipulent aussi bien l'une que l'autre la glace. De plus, il se trouve qu'une de ses palettes alternatives ressemble fortement à la tenue de Mai. Depuis le reportage CNN, qui montre la vidéo en shadow art Bad Apple et la même vidéo en stop motion, il a été renommé en Cirno News Network'' par certains de la communauté Touhou. Ceci est dû à la mauvaise évaluation du journaliste, à propos de la vidéo en stop-motion, en la représentant comme la vidéo initiale à partir de laquelle la vidéo en shadow art a été faite .

D'autre versions de Cirno fan-made sont Achi Cirno (Fire Cirno), Ikazu Cirno (Lighning Cirno), Mizu Cirno (Water Cirno), Cirno-nee and Advent Cirno (parodie de Cloud Strife).

Anecdotes 
 Sakuya Izayoi, personnage apparu dans le 6ème jeu (Embodiment of Scarlet Devil), possède un pouvoir de contrôle du temps similaire à celui de Dio dans JoJo's Bizarre Adventure.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 http://touhou.net/wiki/Cirno

Touhou Project
Touhou Project